Christiana steht für:

 Christiana, Variante des weiblichen Vornamens Christiane, siehe Christiane #Namensträgerinnen
 Christiana (Film), US-amerikanischer Film von Ken Anderson (1979) 
 Christiana (Pflanzen), Pflanzengattung in der Familie der Malvengewächse
 Christiana-Inseln, Inselgruppe der Kykladeninseln, Griechenland
 Christiana-Verlag, Schweizer Buchverlag
 Zeche Christiana in Annen

Christiana ist der Name folgender Orte:

in Jamaika:
 Christiana (Jamaika)

in Norwegen:
 Christiania, früherer Name von Oslo

in Südafrika:
 Christiana (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Christiana (Alabama), im Randolph County
 Christiana (Delaware), im New Castle County
 Christiana (Pennsylvania)
 Christiana (Tennessee), im Rutherford County
 Christiana (Dane County, Wisconsin)
 Christiana (Vernon County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Cristiana, weiblicher Vorname
 Fort Christanna, Befestigungsanlage im Brunswick County, Virginia
 Christiania